ТАН — многозначная аббревиатура:
 ТАН — трансформатор анодно-накальный
 ТАН — казахстанский телеканал
 ТАН — территориальное агентство по недропользованию

См. также